Neiden est un toponyme pouvant désigner :
 Neiden, un village de Laponie.
 Neiden, un village de Saxe.